Messier 46 (M46), een object aan de sterrenhemel
M46 Patton, een Amerikaanse tank